Exposició Universal de París (1855)
 Exposició Universal de París (1867)
 Exposició Universal de París (1878)
 Exposició Universal de París (1889)
 Exposició Universal de París (1900)
 Exposició General de segona categoria de París (1937)